

Geografia 
 Caria – regione storica della Turchia
 Carìa – frazione di Drapia, in provincia di Vibo Valentia

Persone 
 Angelo Caria – politico, poeta e scrittore italiano
  Enrico Caria – regista, scrittore e giornalista italiano
 Filippo Caria – politico e antifascista italiano
 Francesco Caria – fantino italiano
 Massimo Caria – giocatore di biliardo italiano

Altro 

 Lingua caria – lingua anatolica